Бурзера (Bursera) — рід квіткових рослин родини бурзерові (Burseraceae). Включає близько 100 видів. Дерева та чагарники заввишки до 25 м. Поширений в Америці.

Назва 
Рід описаний Н. фон Жакеном та Карлом Ліннеєм у 1762 році. Названий на честь данського ботаніка Йоахіма Бурзера (1583-1639).

Господарське значення 
Сік Bursera gummifera вживається як засіб для загоєння ран і дає смолу "гомарт", що надходить у продаж у вигляді великих, зовні білуватих і кристалічної будови, а всередині зеленувато-жовтих із шаруватою будовою, шматків. Запах смоли нагадує запах скипидару, а при нагріванні - кмину. Йде на приготування лаків.

Види

Раніше відносили до роду 
Canarium paniculatum (Lam.) Benth. ex Engl. (as B. paniculata Lam.)
Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. (as B. serrata Wall. ex Colebr.)

Примітки

Посилання 
 Picture of a Bursera fagaroides bonsai 

Бурзерові
Роди квіткових